Il doppio  del Rio Quente Resorts Tennis Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Guido Andreozzi e Marcel Felder erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Fabiano de Paula e Marcelo Demoliner hanno battuto in finale Ricardo Hocevar e Leonardo Kirche 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Fabiano de Paula /  Marcelo Demoliner (Campioni)
  André Ghem /  Fabricio Neis (primo turno)

 Guilherme Clezar /  Diego Matos (semifinali)
  Ariel Behar /  Guillermo Durán (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Rio Quente Resorts Tennis Classic 2013
ATP Challenger Tour 2013